Genthe ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Genthe (1882–1943), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Arnold Genthe (1869–1942), deutschamerikanischer Fotograf und Philologe,
 Franz Genthe (1857–1923), deutscher Autor und Redakteur
 Friedrich Wilhelm Genthe (1805–1866), deutscher Autor und Gymnasiallehrer
 Hans Jochen Genthe (1927–2020), deutscher evangelischer Theologe, Dozent für Neues Testament, Kirchenhistoriker und Autor
 Hermann Genthe (1838–1886), deutscher Klassischer Philologe, Prähistoriker und Gymnasialdirektor
 Julie Genthe (1869–1938), deutsche Bildhauerin und Medailleurin
 Marco Genthe (* 1967), deutscher Politiker (FDP)
 Selma Genthe (1877–1939), selbständige Kunst-, Theater- und Aktfotografin in Leipzig
 Siegfried Genthe (1870–1904), deutscher Forschungsreisender